

Населені пункти

Україна 
 Глиняни — місто в Золочівському районі Львівської області

Білорусь 
 Глиняни — село Гродненського району

Народи 

 Глиняни — середньовічне західнослов'янське плем'я.